Niemcy:
 Bad Wildungen – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg

Inne:
 Wildungen – hrabstwo

Zobacz też:
 Waldeck-Wildungen